Сан-Блас () — один из 20-ти муниципалитетов штат Наярит в Мексике. Административный центр муниципалитета — исторический портовый город Сан-Блас.

Муниципалитет Сан-Блас включает часть тихоокеанского побережья Мексики, а также архипелаг Острова Марии, расположенные на расстоянии около 100 км от побережья. Общая площадь территории муниципалитета 823,6 км². Население муниципалитета в 2005 году — 37 478 жителей.

На территории муниципалитета расположены 100 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Примечания 

Муниципалитеты Наярита